

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kędziorki – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Kędziorki – część  wsi Lichnowo w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk